Nossa Senhora do Livramento ist der Name folgender Orte:

 Nossa Senhora do Livramento (Mato Grosso), Ort im Staat Mato Grosso
 Nossa Senhora do Livramento (Kap Verde) Ort im Distrikt Ribeira Grande (Concelho)